Macroscapha är ett släkte av kräftdjur. Macroscapha ingår i familjen Macrocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Macroscapha